Plaats in Indonesië
 Manggung (Ngemplak), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Manggung (Pariaman Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra